30-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 100 километров состоялась 15 сентября 1963 года. Победу одержал французский велогонщик Раймон Пулидор.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1963 на FirstCycling
 
 
  

1963 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1963 году
Сентябрь 1963 года